Кальваря-Зебжидовска () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вадовицкий повят, Малопольское воеводство. Население — 19 118 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Барвалд-Гурны, Барвалд-Средни, Броды, Бугай, Зажице, Зажице-Вельке, Зебжидовице, Леньче, Мале, Подоляны, Пшитковице, Станислав-Дольны.

Соседние гмины 
 Гмина Бжезница
 Гмина Лянцкорона
 Гмина Скавина
 Гмина Стрышув
 Гмина Вадовице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства